Феликс Людвиг Юлиус Дан (; 9 февраля 1834, Гамбург — 3 января 1912, Бреслау) — немецкий историк, писатель, поэт и правовед, автор исторических романов.

Биография 
Родился в семье известного гамбургского актёра Фридриха Дана и его первой жены Констанс Ле Гэй. Предки матери были французскими гугенотами. В 1834 году родители переехали в Мюнхен, где долгие годы исполняли ведущие роли в классических немецких драмах. После окончания мюнхенской гимназии императора Вильгельма, Феликс изучал философию и право в местном университете им. Людвига Максимилиана, переводившись на время в Берлинский университет им. Фридриха Вильгельма. В 1863 году он стал доцентом, а в 1865 году — профессором им. университета Юлиуса и Максимилиана в Вюрцбурге.

Принимал участие во франко-прусской войне, 1 сентября 1870 года получив ранение в сражении при Седане. С 1872 года был профессором немецкого и государственного права и философии права в Кёнигсбергском университете, где в 1878 году получил должность ректора, с 1888 года преподавал в Силезском университете им. Фридриха Вильгельма в Бреслау, который возглавлял с 1895 года. В 1854 году опубликовал в Мюнхене монографию по юриспруденции «Ueber die Wirkung der Klagverjährung bei Obligationen». В 1856 году впервые выступил как поэт, выпустив в Берлине поэму «Harald und Theano». Являлся членом влиятельного мюнхенского поэтического кружка Эммануила Гейбеля.

Ещё в начале своей преподавательской карьеры, помимо работ по гражданскому, торговому и международному праву, обратился к историческим исследованиям. Его основными научно-историческими трудами стал 12-томник «Германские короли» (, 1861–1909), а также четырёхтомная «Предыстория германских и романских народов» (, 1880-1889). Его монография «Прокопий Кесарийский» (1865), посвящённая Теодору Моммзену, положила начало изучению творчества этого византийского автора в немецкой историографии. В 1909 году выпустил популярную брошюру, посвященную 1900-летию битвы в Тевтобургском лесу.

В последние годы жизни принимал деятельное участие в сооружении памятника «битве народов» под Лейпцигом (1813), открытия которого в 1913 году, приуроченного к 100-летию исторического сражения, уже не дождался, скончавшись 3 января 1912 года в Бреслау.

Творчество 
Будучи плодовитым писателем, опубликовал произведения общим объёмом около 30 000 печатных страниц. Наибольшую известность, однако, получил как автор исторических романов, популярных в период патриотического подъёма на фоне образования Германской империи.

Его романы «Аттила» и «Падение империи» повествуют о становлении готских (германских) племён во время великого переселения народов. В романе «Аттила» повествуется о закате гуннского владычества на территории Европы и о смерти гуннского царя Аттилы в объятиях девушки Ильдико (дочери короля Визигаста), в «Падении империи» о закате остготской империи после смерти Теодориха Великого. Одним из наиболее известных произведений Дана стала историческая эпопея «Битва за Рим» (1876), в которой красочно описывается расцвет и гибель государства остготов в Италии в борьбе с Византией. Она неоднократно экранизировалась, по его мотивам создана опера Ксавера Шарвенки «Матасвинта» (1894).

Исторические произведения Дана, испытавшие на себе влияние неоромантизма, позже использовались идеологами немецкого национал-социализма в пропагандистских целях.

Между 1882 и 1901 годами выпустил ещё 13 менее значительных романов, а в 1890-1895 годах опубликовал автобиографию объёмом около 3 000 страниц. 

Его супруга Тереза фон Дросте-Хюльсхофф являлась соавтором некоторых из его трудов, в частности «Вальгалла. Германские сказания о богах и героях» (, 1898).

В СССР книги Феликса Дана не издавались. С 1993 года были переизданы массовыми тиражами некоторые его исторические романы.

Список произведений: 

"Walhalla. Germanische Götter und Heldensagen" (9 изд. 1886, "Вальгалла. Германские сказания о богах и героях"). 

"Urgeschichte der germanischen und romanischen Völker" (Б., 1881-1887. "Предыстория германских и романских народов"). 

"Sind Götter? Die Halfred Sigskaldsaga" (6 изд. Лпц., 1887, "Боги? Сага о Хальфреде Сигскальде"); 

"Zwölf Balladen" (Лпц., 1875, "Двенадцать баллад"); 

"Markgraf Rüdiger" ("Маркграф Рюдигер", драма, там же); 

"König Roderich" ("Король Родерик", драма, там же, 2 изд., 1876; идея: борьба государства с церковью); 

"Deutsche Treue" ("Немецкая верность", драма, там же; идея: победа государственности над партикуляризмом); 

"Ein Kampf um Rom" (роман, Лпц., 1876; переведен на русский яз. как "Борьба за Рим" и "Падение империи"; в Германии в 10 лет выдержал 12 изд.); 

"Odhin's Trost" ("Утешение Одина", ром. из сев. жизни XI ст., Лпц., 1880);
 
"Kleine Romane aus der Völkerwanderung" (Лейпциг, 1882-1885, "Маленькие романы периода Великого переселения народов"); 

"Die Kreuzfahrer" ("Крестоносцы", ром., 4 изд. 1885); 

"Gelimer" ("Гелимер", ром., 6 изд. 1886, перев. в "Вестнике Европы"). 

"Bis zum Tode getreu. Erzählung aus der Zeit Karls des Großen" (1887 - "Верность до гроба. Повесть из времен Карла Великого").

"Attila" (1888 - Аттила).

Источник текста: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.

Примечания

Ссылки 
 
 
  

Немецкие писатели XIX века
Немецкие писатели XX века
Немецкие поэты
Авторы исторических романов
Авторы энциклопедий и словарей